Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Generali Ladies Linz 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl zkušený německo-český pár Anna-Lena Grönefeldová a Květa Peschkeová, který se turnaje nezúčastnil.

Vítězem se stala nenasazená dvojice českých sester Karolíny a Kristýny Plíškových, které ve finále zdolaly kanadsko-polské turnajové jedničky Gabrielu Dabrowskou s Alicjou Rosolskou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4, když zvládly koncovky obou sad.

Česká dvojčata si tak po červencovém finále na antukovém turnaji Internazionali Femminili di Palermo, připsala premiérový titul kariéry z ženské čtyřhry profesionálního okruhu WTA.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (finále)
  Julia Görgesová /  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Janette Husárová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Mona Barthelová /  Irina-Camelia Beguová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2013
WTA Tour 2013